Toyota Ipsum er en modelbetegnelse for to forskellige bilmodeller fra Toyota Motor:
 Første generation bygget mellem 1996 og 2001, se Toyota Picnic.
 Anden generation bygget mellem 2001 og 2009, se Toyota Avensis Verso.